Допант – модифицирующая добавка, повышающая удельную электрическую проводимость или оптические свойства  материала. Добавляется в очень малых концентрациях. При добавлении в кристаллические вещества, атомы допанта часто замещают элементы кристаллической решётки. Чаще всего это применяется в полупроводниках, для использования в твердотельной электронике или в прозрачных кристаллах, используемых для производства различных типов лазеров. Тем не менее, допант можно добавлять и в некристаллические вещества, такие как стекло, чтобы сделать его пригодным для использования в лазерах.

Литература

Ссылка 
 

Технология полупроводников